Никола́й Ива́нович Нику́лин (,  — ) — советский и российский литературовед-вьетнамист, доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Родился в Москве 3 октября 1931 года.

В 1954 году окончил Московский институт востоковедения. Был стажёром в Демократической Республике Вьетнам (1954—1956). С 1960 по 1964 год работал научным сотрудником Института востоковедения АН СССР.

В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию «Творчество Нгуен Зу (1765—1820)».

С 1969 года перешёл на работу в ИМЛИ АН СССР, где с 1975 по 2005 год возглавлял отдел литературы Азии и Африки. Опубликовано более 200 работ.

В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Национальные художественные традиции и межнациональные связи в развитии вьетнамской литературы».

Основные работы 

 Никулин Н. И. Великий вьетнамский поэт Нгуен Зу. М.: Художественная литература", 1965. — 119 с.
 Никулин Н. И. Вьетнамская литература: от средних веков к Новому времени: X—XIX вв. (1977).

Ссылки 
 

Востоковеды СССР
Авторы энциклопедий и словарей
Сотрудники ИМЛИ
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Востоковеды России
Выпускники Московского института востоковедения
Сотрудники Института востоковедения РАН
Вьетнамоведы